В список вносятся памятники казакам, находящиеся на постаментах или в музеях Украины.

Список памятников по областям Украины

Комментарии

Примечания

Ссылки 

Казаки
Казаки